«Vice Versa» puede referirse a:

 Vice Versa (álbum): álbum de Rauw Alejandro.
 Vice Versa (banda británica): grupo de synth pop y música industrial
 Vice Versa (película de 1988): película estadounidense de 1988 dirigida por Brian Gilbert.
 Vice Versa (revista): revista estadounidense de temática LGBT.